Тијера Амариља има више значења:

 Тијера Амариља (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тијера Амариља (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тијера Амариља (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тијера Амариља (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Тијера Амариља (Сантијаго Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тијера Амариља (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Амариља (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тијера Амариља (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику